Бери може да се односи на:
 Бери (Подгорица), насеље у општини Подгорица у Црној Гори
 Бери (историјска провинција), историјска провинција у данашњем региону Центар
 Бери (Вијена) (), насеље у Француској у департману Вијена
 Бери (Јон) (), насеље у Француској у департману Јон
 Бери (Марна) (), насеље у Француској у департману Марна
 Бери (Сарт) (), насеље у Француској у департману Сарт
 Бери (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Бери (Енглеска), је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској
 Бери (Велс), је град у Уједињеном Краљевству у Велсу
 Бери (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Бери (Кентаки), град у америчкој савезној држави Кентаки
 Бери (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт

ru:Бери (значения)